Casanova může znamenat:

Obce 
 Casanova – obec na Korsice
 Casanova Elva – obec v italské provincii Vercelli
 Casanova Lerrone – obec v italské provincii Savona
 Casanova Lonati – obec v italské provincii Pavia
 Civitella Casanova – obec v italské provincii Pescara

Osobnosti 
 Corina Casanovová (* 1956) – právnička bývalá spolková kancléřka Švýcarska
 Giacomo Casanova (1725–1798) – benátský spisovatel a svůdník

Planetka 
 7328 Casanova

Opera 
 Nesmělý Casanova – komická opera českého skladatele Václava Felixe